Fenchurch Street, via di Londra
Fenchurch Street station, stazione ferroviaria di Londra
Fenchurch, personaggio della serie di romanzi di fantascienza umoristica Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams.
Fenchurch, marca di abbigliamento da skater